Парапартийная организация () — организация, специально создающаяся сторонниками политических партий. Цель — расширение влияния своей партии на отдельные группы населения.

Виды парапартийных организаций

Молодёжные 
Создаются партиями для увеличения своего влияния на людей возрастом от 18 до 30 лет, воспитания у них лидерских качеств, подготовки резерва кадров партийного руководства, для расширения рядов членов партии и партийного актива.

Спортивные 
 Спортивные парапартийные организации существуют в виде различных секций, школ, союзов и клубов. Создаются для расширения влияния партии в общественных кругах, увлекающихся спортом, и популяризации её политической программы.

Профессиональные 
 К профессиональным парапартийным организациям относятся профессиональные и творческие союзы, организованные партиями или возглавляемые членами определённых партий, оказывающими на них партийное влияние. Нередко бывает и обратная ситуация, когда сами профсоюзы создают партии и оказывают на них определённое воздействие.

Женские 
 Женские парапартийные организации создаются политическими партиями с целью организации женского движения на партийной основе.

Дискуссионные и политические клубы 
Политические и дискуссионные клубы создаются на деньги партий, а нередко и в их помещениях. Они актуальны во время острых социально-политических кризисов, государственных переворотов, революций и прочих событий, вызывающих большой общественный резонанс.

Ветеранские 
Целью ветеранских парапартийных организаций является всяческая поддержка ветеранов, с последующей их мобилизацией на выборном этапе.

Структура парапартийных организаций 
Обычно структура парапартийной организации копирует структуру создающей её партии. В большей степени это относится к молодёжным организациям. Более или менее струкутрная близость создавшей партии характерна для женских объединений. Спортивные и профессиональные организации имеют структуру, соответствующую решаемым ими задачам. Политические и дискуссионные клубы имеют, как правило, свободную структуру.

Функции парапартийных организаций 
 ускорение политической социализации избирателей;
 пропаганда идей, идеологии, программы партии;
 оказание помощи партиям в проведении избирательной кампании;
 артикуляция и агрегация интересов, конкретной социальной группы;
 корректировка партийного курса на основе механизма обратной связи;
 формирование общественного мнения у отдельной социальной группы;
 поддержание отношений партийной бюрократии и рядовых членов.

Примечания 

Политические организации
Политические партии